Ние може да се отнася за:
 ние – лично местоимение
 „Ние“ – роман (1921) от Евгений Замятин
 „Ние“ – вестник във Видин, основан на 12 април 1990 от Владимир Савов (гл. редактор)
 „Ние“ – списание, излизало в периода 1997 – 2004, създадено от Тодор Кондаков (главен редактор и директор) и Красимир Каракачанов
 Национален идеал за единство (НИЕ) – малка българска политическа партия

Източници